Kirsan bezeichnet

 (5570) Kirsan, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Kirsan Nikolajewitsch Iljumschinow (* 1962), von 1993 bis 2010 Oberhaupt der Republik Kalmückien in der Russischen Föderation und seit 1995 Präsident des Weltschachbundes FIDE